Тавриски () — кельтское племя, состоявшее из нескольких родов, живших на севере сегодняшней Словении (Крайна) до прихода римлян (ок. 200 г. до н. э.). Имя, вероятно, происходит от кельтского «taur» — «гора», и поэтому может также относиться к «горцам» в целом.
По словам Плиния Старшего, эти люди также известны как норики ().

Идентичность таврисков и нориков составляет предмет научного спора. Так венгерский историк  считал, что норики — это одно из племён федерации таврисков, а немецкая энциклопедия  определяет нориков как кельтов, населяющих Королевство Норик (в современной Каринтии), а таврисков считает их соседями с юго-восточной стороны.

На основании нескольких не расшифрованных надписей предполагается существование норикского языка.

Близкое отношение к таврискам имели амбисонты ().

История 
Первые упоминания о таврисках Норика находим у Полибия во «Всеобщей истории»:Золотые россыпи в Норике. …Еще в его время, говорит Полибий, в земле таврисков и нориков, вблизи Аквилеи, открыты столь богатые золотые россыпи, что достаточно было углубиться фута на два от поверхности земли, чтобы тотчас напасть на золото; впрочем золотоносная мина имела не больше пятнадцати футов. Некоторая часть золота находима там в чистом виде, в кусочках величиной с полевой или волчий боб, которые на огне теряют только восьмую долю объёма; другая часть требует более продолжительного плавления, но и она очень прибыльна. Одно время италийцы в течение двух месяцев работали в россыпях вместе с варварами, и золото немедленно по всей Италии упало в цене на одну треть. Когда тавриски это заметили, то прогнали товарищей и вели торговлю одни.

Когда в 225 г. до н. э. на под Таламоном римляне одержали победу над кельтами, на помощь последним пришли тавриски, как свидетельствует Полибий во II в до н.е.

Страбон в своей «Географии» упоминает таврисков во многих местах:
 о поражении боев в союзе с таврисками от даков: «Известную часть этой страны (сев. Иллирики) опустошили дакийцы после победы над бойями и таврисками — кельтскими племенами, подвластными Критасиру…» (книга VII, глава 5, ст. 2)
 о расселении кимвров — «…бойи жили прежде в Геркинском лесу, а кимвры проникли в эту область, но были отброшены бойями и спустились к Истру и в страну скордискских галатов, затем — в область тевсистов и таврисков (также галатов) и, наконец, в страну гельветиев — племени, богатого золотом, но мирного.» (книга VII, глава 2, ст. 2).

С присоединением региона Норик к Риму в качестве провинции его обитатели постепенно романизировались.

В Повести временных лет (начало XII века) упомянуты некие «норики» как первые славяне:
«…По разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же
семидесяти и двух язык произошёл и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, которые и есть славяне».

Антропологический тип 
Некоторыми антропологами выделялся антропологический тип, называемый субадриатическим или норийским, или норикским (В. Лебцельтер, К. Кун, Р. Маккалох), от названия «Норик». Название «норийский» () этому типу первым дал В. Лебцельтер.

Примечания

Литература 
 Karl Finsterwalder: Der Name der Taurisker, der deutschsprachige Begriff Tauern und romanische Reste von Taurus-Namen in den Ostalpen. In: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 14, Amoe, Innsbruck 1968, S. 339—356.
 Dragan Božič: The Taurisci. In: Sabatino Moscati (Hrsg.): The Celts. On the occasion of the Exhibition «The Celts, the Origins of Europe», Palazzo Grassi, Venice. Rizzoli, New York City 1999, ISBN 0-8478-2193-5, S. 496—502.
 Herbert Grassl: Die Taurisker. Ein antikes Ethnikon und seine Geschichte. In: Hans Taeuber (Hrsg.): Akten des 7. Österreichischen Althistorikertage. Phoibos, Wien 2001, ISBN 3-901232-26-5, S. 19-26.
 Gustin, Mitja. On the celtic tribe of Taurisci. Local identity and regional contacts in the ancient world. // The eastern Celts : the communities between the Alps and the Black Sea. Annales Mediterranei. Koper-Beograd, 2011. С. 119—128.
 Alföldy, Géza. Taurisci und Norici. // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 15.2 (1966). С. 224—241.

История Словении
Кельтские племена